Daniel Valo – słowacki piłkarz ręczny grający na pozycji prawego rozgrywającego
 Ville Valo – fiński wokalista, kompozytor i autor tekstów, lider zespołu HIM
 Való Világ (Węgry) – program telewizyjny typu reality show, stworzony na Węgrzech

Zobacz też 

 Valon
 Valor